Municipio de Bentley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bentley (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Conway.
 Municipio de Bentley (condado de Gladwin, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gladwin.